Spezialschule steht für:

 Schulen mit besonderem Bildungsziel
 Spezialschule (DDR), eine Bezeichnung in der Deutschen Demokratischen Republik für Schulen zur Förderung besonders Begabter
 Spezialklasse (DDR), eine Bezeichnung in der Deutschen Demokratischen Republik für Spezialschulen an Universitäten oder Hochschulen zur Förderung hochbegabter Schüler, die die 11. und 12. Klassenstufe umfassten
eine andere Bezeichnung für Fachschule

Siehe auch:
 Schulprofil
 Sonderschule, Förderschule, Profilschule